Рябинник () — род растений из семейства , распространённых в Азии.

Некоторые виды этого рода, в частности Sorbaria sorbifolia, в русскоязычной литературе относили к роду Спирея.

Этимология 
Название рода происходит от латинского названия рода Sorbus (рябина), поскольку листья многих видов рябинников похожи на листья рябины обыкновенной.

Биологическое описание 
Листопадные кустарники, до 3 метров высотой. Образуют заросли благодаря сильной корнеотпрысковой способности. Большинство видов дают обильные корневые отпрыски, образуя густые, очень эффектные заросли.

Побеги желтовато-серые, коленчато-извилистые.

Листья сложные непарноперистые, просто или дваждыпильчатые.

Цветки мелкие, белые или кремово-белые, многочисленные, собраны в крупные конические пирамидальные метёлки.

Плоды — листовки.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 5 видов:

 
 
 
 
 

Статус видов  и  неопределён.

Хозяйственное значение и применение 
В культуре как декоративные растения с середины XVIII века. Растут быстро. К почве нетребовательны, но лучшего развития достигают на хорошо дренированных и влажных почвах. Выносят небольшое затенение. Цветение обильное, до 30 дней. Размножаются семенами, корневыми и зелеными черенками, нарезанными сразу же после цветения, отпрысками. Семена высеваются весной без предварительной обработки на увлажнённую землю. Используют в одиночных и групповых посадках, для создания опушек и подлеска, закрепления откосов и оврагов. Ценятся за продолжительное цветение и раннее развертывание листьев. В средней полосе России культивируют рябинник войлочный, древовидный, Палласа и рябинолистный.

Примечания 

Сливовые
Декоративные кустарники